Meng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fan-Ge Meng
 Qing-Wen Meng